Хачикя́н — армянская фамилия.
Известные носители:
 Хачикян, Ани (род. 1991) — армянская легкоатлетка.
 Хачикян, Антон Миронович (род. 1943) — российский юрист, судья Высшего арбитражного суда Российской Федерации.
 Хачикян, Арам Юрьевич (род. 1964) — советский и армянский футболист.
 
 Хачикян, Вазген Юрьевич (род. 1972) — армянский политический деятель.
 Хачикян, Кеннет (, род. 1944) — спичрайтер американских президентов Р. Никсона и Р. Рейгана.
 Хачикян, Левон Степанович — академик АН АрмССР
 Хачикян, Маргарит Левоновна (род. 1949) — лингвист, специалист по древним языкам.
 Хачикян, Эдуард Еремович — академик АН Армении
 Хачикян, Яна Арутюновна (род. 1986) — художница армянского происхождения, мастер росписи по камням.